OFS steht für:
 Ordo Franciscanus Saecularis, in Deutschland bis 2012 Franziskanische Gemeinschaft, ein Dritter Orden der Franziskaner
 Old File System, das erste Dateisystem des Amiga
 Object File System, Dateisystem von Microsoft
 Offline File System, FUSE-Dateisystem
 OptimFROG Small, Dateinamenserweiterung der DualStream-Variante des Audiokompressions-Codec OptimFROG
 out for (a) smoke, Netzjargon

ofs steht für:
 Altfriesische Sprache (ISO-639-3-Code)

OFS